

Persone 
 Miloš Živković (1984), calciatore serbo
 Miloš Živković (1984), calciatore serbo
 Miloš Živković (1985), calciatore serbo